Ilskov (plaats), plaats in Denemarken
 Ilskov (parochie), parochie in Denemarken